O Nalkutan Football Club é um clube de futebol vanuatuense sediado em Tanna.

Títulos 
 Campeonato Vanuatuano: 2016 e 2017.

Clubes de futebol de Vanuatu
Clubes de futebol fundados em 1963